El Campionat d'escacs de l'Iran és un torneig d'escacs que serveix per determinar el campió absolut de l'Iran. Els anys compresos entre el 1980 i el 1990 (1359 i el 1369 d'acord amb el calendari persa) els escacs estaven prohibits a l'Iran. Tampoc no hi va haver competició entre els anys 1977 i 1980 (1356 i 1359) a causa de la revolució islàmica.

Quadre d'honor 
{| class="sortable wikitable"
! # !! Gregorià !! Persa !! Guanyador
|-
| 1 || 1956/1957||1335||Yousof Safvat
|-
| 2 || 1957/1958||1336||Yousof Safvat
|-
| 3 || 1958/1959||1337||Houshang Mashian
|-
| 4 || 1959/1960||1338||Yousof Safvat
|-
| 5 || 1960/1961||1339||Robert Lalazarian
|-
| 6 || 1961/1962||1340||Touraj Ebrahimi
|-
| 7 || 1962/1963||1341||Morteza Hemmasian
|-
| 8 || 1963/1964||1342||Mansour Jelveh
|-
| 9 || 1964/1965||1343||Keikhosro Kahyaei
|-
| 10 || 1965/1966||1344||Yousof Safvat
|-
| 11 || 1966/1967||1345||Mohammad Hossein Farboud
|-
| 12 || 1967/1968||1346||Mohammad Hossein Farboud
|-
| 13 || 1968/1969||1347||Nasser Hemmasi
|-
| 14 || 1969/1970||1348||Nasser Hemmasi  Morteza Hemmasian
|-
| 15 || 1970/1971||1349||Nasser Hemmasi
|-
| 16 || 1971/1972||1350||Khosro Harandi
|-
| 17 || 1972/1973||1351||Kamran Shirazi
|-
| 18 || 1973/1974||1352||Mehrshad Sharif
|-
| 19 || 1974/1975||1353||Mehrshad Sharif
|-
| 20 || 1975/1976||1354||Mehrshad Sharif
|-
| 21 || 1976/1977||1355||Mehrshad Sharif
|-
| 22 || 1977/1978||1356||Mehrshad Sharif
|-
| 23 || 1980/1981||1359||Mehrshad Sharif
|-
| 24 || 1990/1991||1369||Khosro Harandi
|-
| 25 || 1991/1992||1370||Hadi Momeni
|-
| 26 || 1992/1993||1371||Hossein Aryanejad
|-
| 27 || 1993/1994||1372||Hadi Momeni
|-
| 28 || 1994/1995||1373||Esmaeil Safarzadeh
|-
| 29 || 1995/1996||1374||Hossein Aryanejad
|-
| 30 || 1996/1997||1375||Mohammad Deljoo
|-
| 31 || 1997/1998||1376||Ehsan Ghaem-Maghami
|-
| 32 || 1998/1999||1377||Ehsan Ghaem-Maghami
|-
| 33 || 1999/2000||1378||Hassan Abbasifar
|-
| 34 || 2000/2001||1379||Ehsan Ghaem-Maghami
|-
| 35 || 2001/2002||1380||Elshan Moradi
|-
| 36 || 2002/2003||1381||Ehsan Ghaem-Maghami
|-
| 37 || 2003/2004||1382||Mohsen Ghorbani
|-
| 38 || 2004/2005||1383||Ehsan Ghaem-Maghami
|-
| 39 || 2005/2006||1384||Morteza Mahjoub
|-
| 40 || 2006/2007||1385||Ehsan Ghaem-Maghami
|-
| 41 || 2007/2008||1386||Ehsan Ghaem-Maghami
|-
| 42 || 2008/2009||1387||Morteza Mahjoub
|-
| 43 || 2009/2010||1388||Ehsan Ghaem-Maghami
|-
| 44 || 2010/2011||1389||Ehsan Ghaem-Maghami
|-
| 45 || 2011/2012||1390||Ehsan Ghaem-Maghami
|-
| 46 || 2012/2013||1391||Asghar Golizadeh
|-
| 47 || 2013/2014||1392||Ehsan Ghaem-Maghami
|-
| 48 || 2014/2015||1393|| Ehsan Ghaem-Maghami
|-
| 49 || 2015/2016||1394|| Alireza Firouzja
|-
| 50 || 2016/2017||1395|| Parham Maghsoodloo
|-
| 51 || 2017/2018||1396|| Parham Maghsoodloo
|-
| 52 || 2018/2019||1397|| Alireza Firouzja
|}

Femení 
{| class="sortable wikitable"
! # !! Gregorià !! Persa !! Guanyadora
|-
| 1 || 2000/2001||1379||Shadi Paridar
|-
| 2 || 2003/2004||1382||Shadi Paridar
|-
| 3 || 2004/2005||1383||Shadi Paridar
|-
| 4 || 2006/2007||1385||Shadi Paridar
|-
| 5 || 2007/2008||1386||Atousa Pourkashiyan
|-
| 6 || 2008/2009||1387||Atousa Pourkashiyan
|-
| 7 || 2009/2010||1388||Atousa Pourkashiyan
|-
| 8 || 2010/2011||1389||Ghazal Hakimifard
|-
| 9 || 2011/2012||1390||Atousa Pourkashiyan
|-
| 10 || 2012/2013||1391||Mitra Hejazipour
|-
| 11 || 2013/2014||1392|| Atousa Pourkashiyan
|-
| 12 || 2014/2015||1393|| Atousa Pourkashiyan
|-
| 13 || 2015/2016||1394|| Sarasadat Khademalsharieh
|-
| || 2016/2017||1395|| Vesal Hamedinia
|-
| || 2017/2018||1396|| Mobina Alinasab
|-
| || 2018/2019||1397|| Anousha Mahdian
|}

Referències

Enllaços externs 
 Results from The Week in Chess: 2002 , 2003, 2005, 2006  and 2008 .
 Results from iranchess.com: 2004 
 Results from Chessbase: 2008

Iran
Iran
Iran
Iran
Escacs a l'Iran
Iran